La 6° edición de la CONMEBOL Copa América Femenina de Futsal, antes conocida como Campeonato Sudamericano Femenino de Futsal se llevará a cabo del 22 de noviembre al 29 de noviembre de 2017, en Estadio Polideportivo de las Piedras. de la ciudad de Las Piedras, Uruguay. En esta edición, La Selección de Brasil se coronó por 5° vez campeón frente a la Selección de Colombia que no pudo revalidar su título.

Equipos participantes 
Las 10 selecciones de futsal miembros de la CONMEBOL participaran en este torneo.

Primera ronda

Grupo A

Grupo B

9.º puesto

7.º puesto

5.º puesto

Semifinales

3.º puesto

Final

Referencias 

2015
Competiciones de fútbol en Uruguay
Deporte en Uruguay en 2017
Competiciones deportivas de América del Sur en 2017
Fútbol sala en Uruguay
Fútbol sala en 2017
Deporte en Canelones
Las Piedras (Canelones)